Yazid () ist ein arabischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name geht auf die arabische Vokabel  zurück und bedeutet „zunehmend“, „ergänzend“.

Verbreitung 
Yazid ist im arabischen und persischen Sprachraum mäßig verbreitet.

Es existieren auch die Transkriptionen Yazeed und Yazed.

Bekannte Namensträger

Geschichtliche Personen 
 Yazid (1750–1792), Sultan von Marokko (1790–1792)
 Yazid I. (644–683), Kalif der Umayyaden (680–683)
 Yazid II. (687–724), Kalif der Umayyaden (720–724)
 Yazid III. (701–744), Kalif der Umayyaden (744)
 Abu Yazid (873–947), afrikanischer Aufständischer
 Chalid ibn Yazid (um 655–704), Sohn von Yazid I., er galt als Alchemist

Vorname 

 Yazid Dscharadat (* 1994), jordanischer E-Sportler
Yazid Mansouri (* 1978), algerischer Fußballspieler
 Yazid Zerhouni (1937–2020), algerischer Politiker
 Zinédine Yazid Zidane (* 1972), französischer Fußballspieler

Familienname 
 Aqil Yazid (* 2004), singapurischer Fußballspieler
 Mustafa Abu l-Yazid (1955–2010), ägyptischer Terrorist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname